Alen kan avse:

Geografi
Alen, Hultsfred – en sjö i Hultsfreds kommun i Småland.
Alen, Vasa – en ö i kommunen Vasa i Finland.
Alen, Kimitoön – en ö i kommunen Kimitoön i Finland.
Alen (berg) – ett berg provinsen Bizkaia i Spanien.
Río Alén – ett vattendrag i Provincia de Pontevedra i Spanien.

Personer
Alen Avdić – en bosnisk tidigare fotbollsspelare.
Alen Bibic – en svensk ishockeyspelare.
Alen Bokšić – en före detta jugoslavisk, senare kroatisk, fotbollsspelare.
Alen Bošković – en kroatisk vattenpolospelare.
Alen Halilović – en kroatisk fotbollsspelare.
Alen Islamović – en sångare från Bosnien-Hercegovina.
Alen Krasnici – en svensk fotbollsspelare.
Alen Stevanović – en serbisk fotbollsspelare.
Markku Alén – en finländsk före detta rallyförare.
James Van Alen – en amerikansk före detta tennisspelare.

Se även
Arroyo Alen